17-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 2008—2009 годах. Чемпионом впервые стал екатеринбургский «ВИЗ-Синара».

Участники 
 ВИЗ-Синара (Екатеринбург)
 Дина (Москва)
 Динамо-Ямал (Москва)
 Динамо (Санкт-Петербург)
 Динамо-Тималь (Уфа)
 Липецк (Липецк)
 Мытищи (Мытищи)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Спартак (Руза)
 Спартак-Щёлково (Щёлково)
 ТТГ-Югра (Югорск)
 Тюмень (Тюмень)
 ЦСКА (Москва)

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки по версии АМФР

События сезона 
 22 декабря 2008 года московский «Спартак» объявил о снятии с соревнований. Поскольку это произошло до конца первого круга, ни один матч с его участием не остался зачтённым.
 6 января 2009 года петербургское «Динамо» объявило о снятии с соревнований. Поскольку это произошло до конца первого круга, ни один матч с его участием не остался зачтённым.
 24 апреля 2009 года прошёл первый в истории матч Кубка УЕФА по мини-футболу между российскими командами. В полуфинале встречались екатеринбургский «ВИЗ-Синара» и московское «Динамо». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу екатеринбуржцев.

См. также 
 Высшая лига чемпионата России по мини-футболу 2008-2009

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2008 году
Чемпионаты России в 2009 году
Футбол в России в 2008 году
Футбол в России в 2009 году
2008 год в мини-футболе
2009 год в мини-футболе